Август Фредерик, герцог Сассекский (; , Лондон, — , там же) — шестой сын короля английского Георга III. В отличие от своих братьев никогда не служил в армии или на флоте, а посвятил себя библиофилии и политике.

Биография 

Будучи в Риме, женился в 1793 году на католичке Августе Мюррей, дочери шотландского графа Думмор. Хотя герцог Сассекский отказался от всех наследственных прав, Георг III объявил этот брак незаконным на основании фамильного закона английской династии. Несколько лет спустя Сассекс разошёлся со своей женой.

В палате лордов он в основном примыкал к оппозиционной партии и подавал голос за эмансипацию католиков, уничтожение рабства, парламентскую реформу и т. д. Герцог Сассекский собрал богатую библиотеку, в особенности по изданиям и переводам Библии и рукописям; эту библиотеку описал Th. Jos. Pettigrew (Лондон, 1827). В 1831 году Август Фредерик вновь женился без королевского согласия на леди Цецилии Баггинс (Андервуд), дочери ирландского графа Арран, которой в 1840 году был пожалован титул герцогини Инвернес.

В 1813—1843 годах — великий мастер Объединённой великой ложи Англии.

Награды

Киновоплощения 
В телесериале "Виктория" (2016-2019) роль герцога Сассекса исполнил Дэвид Бамбер.

Примечания

Источники

Ссылки 

Политики Великобритании
Великие мастера ОВЛА
Библиофилы Великобритании
Президенты Лондонского королевского общества
Королевские члены Лондонского королевского общества
Члены Баварской академии наук
Президенты Королевского общества искусств